Buth ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Dawn Buth (* 1976), US-amerikanische Tennisspielerin 
 Kai Buth (1970–2002), deutscher Schauspieler
 Leo De Budt (1919–2010), belgischer Cartoonist, siehe Buth (Cartoonist)
 Matthias Buth (Pseudonym: Matthias Bucht; * 1951), deutscher Jurist, Dichter und Schriftsteller